Amerikai Egyesült Államok
 Cape George (Washington)

 Kanada
 Cape George (Antigonish megye), Új-Skócia
 Cape George (Richmond megye), Új-Skócia